Miejscowości w USA:
 Wilson Creek – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Wilson Creek (ang. Wilson Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell